Roitinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Roitinger (1906–1968), österreichischer Germanist
 Johann Roitinger (1846–1924), österreichischer Landwirt und Politiker